Paul McKenna – ipnotista, personaggio televisivo e autore di libri di auto-aiuto britannico
 Paul McKenna – calciatore britannico